Résultats détaillés de l’édition 1931 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 25 mai au .

Palmarès

Simple messieurs 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Jean Borotra||align=center|Victoire|| Christian Boussus (3)
|-
|2|| George Lott ||align=center|1/4 de finale|| Patrick Hughes (10)
|-
|3|| Christian Boussus||align=center|Finale|| Jean Borotra (1)
|-
|4|| Bunny Austin|| (1/16)|| Martin Zander 
|-
|5|| John Van Ryn ||align=center|1/4 de finale|| Jiro Sato 
|-
|6|| Fred Perry||align=center|1/8 de finale|| Giorgio De Stefani (11)
|-
|7|| Vernon Kirby||align=center|1/8 de finale|| Patrick Hughes (10)
|-
|8|| George Lyttleton-Rogers|| (1/16)|| Jean Lesueur
|}

|-
|9|| Louis Raymond|| (1/16)|| Benny Berthet 
|-
|10|| Patrick Hughes||align=center|1/2 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|11|| Giorgio De Stefani||align=center|1/4 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|12|| Roderich Menzel||1/8 de finale|| John Van Ryn (5)
|-
|13|| Hyotare Sato||align=center|1/8 de finale|| Christian Boussus (3)
|-
|14|| Béla von Kehrling||align=center| (1/16)|| Hyotare Sato (13)
|-
|15|| Emmanuel Du Plaix||align=center| (1/16)|| Gottfried von Cramm
|-
|16|| Herman von Artens||align=center| 1/8 de finale|| Jean Borotra (1)
|}

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
Cinq joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
France
France
Sport en France en 1931
Mai 1931
Juin 1931